Racconigi – comune italiano del Piemonte
 Racconigi – stazione della metropolitana di Torino
 Savoia-Racconigi – ramo cadetto di Casa Savoia